Er zijn verschillende getallen die worden aangeduid als eulergetal of getal van Euler:
e (wiskunde): het grondtal van de natuurlijke logaritme in de wiskunde
Eulergetal (getaltheorie): de coëfficiënten in de taylorreeks van de secans–hyperbolicus (sech) functie in de wiskunde
Getal van Euler (natuurkunde): de verhouding tussen drukval en dynamische druk in de vloeistofdynamica

Zie ook
Constante van Euler-Mascheroni, ook Constante van Euler genoemd: de limiet van het verschil tussen de harmonische reeks en de natuurlijke logaritme, vaak aangeduid met